

Carriera

Club
Cresciuto calcisticamente nel , il giovane difensore è stato mandato in prestito nel 2008 al Grimsby Town, nel 2009 all'Aberdeen (dove disputa 13 incontri nella massima serie scozzese) e nel gennaio 2010 al Derby County.

Nell'estate 2010 fa rientro ai Citizen dove prolunga il contratto fino al 2011,viene prestato al Chesterfield dove disputa solo 6 incontri,a fine stagione torna a Manchester e passa al Panetolikos Agrinio non scendendo mai in campo, a gennaio del 2013 passa allo Stockport County disputando solo 4 partite e a luglio del 2013 passa al Rochdale.

Nazionale
Nel 2009 ha disputato due partite con la maglia della Nazionale inglese Under-20.

Collegamenti esterni
 

Calciatori inglesi